

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Piecewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Jabłonowo Pomorskie 
 Piecewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Tarnówka

Inne 
 Piecewo – nieofic. przysiółek wsi Orłowo w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański
 Piecewo – nieofi., część wsi Bieszkowice w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo